Karate Kid steht für:

 Karate Kid (1984), US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen (1984)
 Karate Kid II – Entscheidung in Okinawa, US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen (1986)
 Karate Kid III – Die letzte Entscheidung, US-amerikanischer Spielfilm von John G. Avildsen (1989)
 Karate Kid IV – Die nächste Generation, US-amerikanischer Spielfilm von Christopher Cain (1994)
 Karate Kid (2010), US-amerikanischer Spielfilm von Harald Zwart (2010)
 Karate Kid (Zeichentrickserie), US-amerikanische Zeichentrickserie (1989)
 The Karate Kid (Computerspiel), von LJN für das Nintendo Entertainment System (1987)